Gribbin ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquim Pere Marès i Gribbin (1888–1964), spanischer Cellist und Musikpädagoge
 John Gribbin (* 1946), britischer Astrophysiker und Wissenschaftsautor